

Geometria 
 Asse – linea di riferimento della rotazione
 Asse – linea di riferimento della simmetria
 Asse – linea di riferimento del sistema di coordinate
 Asse di un segmento
 Asse di un triangolo

Geografia 
 Asse – municipalità del Belgio.
 Asse – fiume della Provenza, Francia
 Asse – dorsale collinare in Germania

Medicina 
 Asse – classe di elementi dei disturbi mentali
 Asse – seconda vertebra cervicale

Altro 
 Asse – radice principale di una pianta
 Asse – elemento strutturale negli apparecchi rotanti
 Asse – moneta dell'antica Roma
 Asse – alleanza della seconda guerra mondiale
 ASSE – squadra di calcio di Saint-Étienne, Francia
 Asse – ambito a singolo obiettivo dei fondi strutturali
 Asse – deposito geologico di scorie nucleari in Germania

Altri progetti